Kamp kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Kamp (vattendrag i Österrike, Niederösterreich, lat 48,38, long 15,80), 
 Kamp (bergstopp), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 
 Kamp (vattendrag i Österrike, Niederösterreich, lat 48,61, long 15,19), 

Robotskapade Österrikeförgreningar